Striži – centro dell'Oblast' di Kirov 
 Striži – centro dell'Oblast' di Rostov

 Striži – pattuglia acrobatica russa